gmina Oborniki – gmina miejsko-wiejska, powiat obornicki, województwo wielkopolskie
 gmina Oborniki Śląskie – gmina miejsko-wiejska, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie

dawne gminy:
 gmina Oborniki-Południe – gmina wiejska (do 1954), powiat obornicki (1919–1975), województwo poznańskie; woj. poz. (II RP)
 gmina Oborniki-Północ – gmina wiejska (do 1954), powiat obornicki (1919–1975), województwo poznańskie; woj. poz. (II RP)